Herrarnas individuella tävling i bågskytte vid olympiska sommarspelen 2012  arrangerades mellan den 27 juli och 3 augusti 2012 på Lord's Cricket Ground. Rankningsomgången skede den 27 juli, därefter avgjordes den första och andra omgången mellan 31 juli och 1 augusti. Därefter avgjordes de resterande omgångarna (åttondelsfinal och framåt) den 3 augusti.

Medaljörer

|-
| width="200px" | Individuellt 
| width="200px" colspan="2" | 
| width="200px" colspan="2" | 
| width="200px" colspan="2" | 
|}

Rankningsomgång

Rankningsomgången för herrarna avgjordes mellan 09:00 och 11:00 den 27 juli 2012 (lokal tid). Denna omgång ligger till grund för inbördes möten i huvudtävlingen.

Huvudtävling
Huvudtävlingen förväntas bestå av 64 bågskyttar i en utslagsturnering där vinnaren går vidare till nästa steg. Vinnarna i semifinalerna möts i en final om guldet, förlorarna i dito gör upp om bronset.

Slutspel

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Referenser

Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2012